Franz Kössler ist der Name folgender Personen:

* Franz Kössler (Bibliothekar) (1931–2019), deutscher Bibliothekar und Lexikograf
 Franz Kössler (Biophysiker) (* 1931), deutscher Biophysiker
 Franz Kössler (Journalist) (* 1951), österreichischer Journalist